Oltre il ponte (Dincolo de pod) –  film diretto da Mircea Veroiu (1975)
Oltre il ponte (Crossing the Bridge) – film diretto da Mike Binder (1992)
Oltre il ponte – serie televisiva statunitense trasmessa dal 1991 al 1993.
Oltre il ponte – brano musicale scritto da Italo Calvino e musicato da Sergio Liberovici tra il 1958 e il 1959